Frankfurter Landstraße steht für:

* Frankfurter Landstraße (Bad Homburg v. d. Höhe), Stadt Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
 Frankfurter Landstraße (Darmstadt), Stadt Darmstadt, Hessen
 Frankfurter Landstraße (Hanau), Stadt Hanau, Hessen
 Frankfurter Landstraße (Maintal), Stadt Hanau, Hessen; Teil der Bundesstraße 8
 Frankfurter Landstraße (Mörfelden-Walldorf), Stadt Mörfelden-Walldorf, Hessen
 Frankfurter Landstraße (Oberursel), Stadt Oberursel (Taunus), Hessen

Siehe auch:

 Frankfurter Ring in München
 Frankfurter Weg, Altstraße in Deutschland